Лос Кочис има више значења:

 Лос Кочис (Гереро), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Лос Кочис (Алтар), насеље у савезној држави Сонора у Мексику